Гасто́н Модо́ (; 31 декабря 1887, Париж, Франция — 19 февраля 1970, Ле Ренси, Сен-Сен-Дени) — французский актёр. Начал карьеру во времена немого кино, сотрудничал с такими режиссёрами, как Луи Деллюк, Жермен Дюлак, Абель Ганс, Жак Фейдер, Луис Бунюэль. В дальнейшем постоянно привлекался для исполнения ролей второго плана в самых значимых французских картинах 1930-х — 1950-х годов многими режиссёрами «золотого века французского кино» (Жан Ренуар, Марсель Карне, Рене Клер, Жюльен Дювивье). Всего снялся более чем в 360 фильмах. Пробовал себя также как режиссёр и сценарист.

Биография 
Родился в семье архитектора. Прежде чем стать актёром, занимался живописью. Был лично знаком с Модильяни и Пикассо.

C 1909 года начал работать в кино. Следующие несколько лет он много снимается в жанровых картинах (по 10-60 короткометражных фильмов в год), преимущественно в комических детективах режиссёра Жана Дюрана и вестернах.

После Первой мировой войны на него обращают внимание совершенно другие режиссёры. Он появляется в интеллектуальных и авангардных картинах таких режиссёров, как Луи Деллюк и Жермена Дюлак, играет главную роль в фильме Абеля Ганса Mater Dolorosa (1917).

В 1930-е годы начинается его долгое сотрудничество с такими режиссёрами, как Рене Клер, Жан Ренуар, Марсель Карне. В их картинах Модо играет всегда роли второго плана, но роли характерные и очень запоминающиеся. Яркие образы Модо создал в фильмах «Правила игры» (1939) — егерь Шумахер; «Дети райка» (1944) — «слепой» нищий.

В 1930 году Модо сам ставит фильм «Жестокая сказка» (), и играет в нём. В 1940-е годы Гастон Модо, параллельно с актёрской работой, пишет ряд сценариев, по трём из которых во Франции ставятся картины.

В 1960-е годы Модо перестаёт сниматься, но несколько раз принимает участие в телевизионных проектах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Франции
Похороненные на кладбище Батиньоль